Langfus ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Langfus (1920–1966), polnisch-französische Schriftstellerin
 Lejb Langfus (1910–1944), polnischer Häftling des Sonderkommandos des KZ Auschwitz-Birkenau